Antoni Waszkiewicz (1806–1876) – porucznik artylerii podczas powstania listopadowego, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari
 Antoni Waszkiewicz (1813–1901) – lekarz, uczestnik powstania listopadowego